WWF – organizacja ekologiczna (dawniej World Wildlife Fund)
 Organizacja zapasów zawodowych (wrestling) znana jako „World Wrestling Federation”, obecnie po przegranej sprawie sądowej z World Wildlife Fund zmieniła nazwę na World Wrestling Entertainment.
 Windows Workflow Foundation – podsystem w składzie WinFX